Enemy Territory est une série de deux jeux vidéo développés par Splash Damage :
 Wolfenstein: Enemy Territory, jeu vidéo de 2003 sur la thématique de la seconde guerre mondiale.
 Enemy Territory: Quake Wars, jeu vidéo de 2007 sur la thématique d'une guerre futuriste entre terriens et extra-terrestres.